A 2022-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Splitben, Horvátországban rendezték augusztus 27. és szeptember 10. között. A címvédő a magyar válogatott volt. Az Európai Úszószövetség 2018. október 13-án adta a rendezés jogát Splitnek. A torna időpontja eredetileg július volt, de 2020-ban, az akkor 2022 májusára halasztott 2021-es világbajnokság miatt ezt módosították augusztus végére. Az Eb-t a házigazda horvát csapat nyerte, története során 2. alkalommal. A döntőben a magyar válogatottat győzték le.

Helyszín

Résztvevő csapatok 
A következő csapatok vesznek részt a Európa-bajnokságon:

Az Európa-bajnokságról kizárták Oroszországot az Ukrajna elleni invázió miatt.

Sorsolás
A csoportkör sorsolását 2022. április 23-án tartották Split óvárosában, Diocletianus palotájában. A húzást Josip Pavić olimpiai bajnok vízilabdázó, Petar Metličić olimpiai bajnok kézilabdázó, Deni Lušić olimpiai bajnok vízilabdázó és Blanka Vlašić olimpiai ezüstérmes magasugró végezte el.

Kiemelés

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

A 13–16. helyért

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 15. helyért

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

F2022
Európa-bajnokság